Летнее наступление 1947 года в Северо-Восточном Китае (, 13 мая — 1 июля 1947) — крупная военная кампания в Маньчжурии во время гражданской войны в Китае.

Предыстория 
В 1946 году гоминьдановцы, наступая вдоль основных железнодорожных магистралей, сумели взять под контроль основные центры провинций Ляонин и Гирин. Войска коммунистов были оттеснены в провинцию Хэйлунцзян, а также в сельскую местность с хуже развитой транспортной инфраструктурой, и оказались рассечёнными на несколько группировок: североманьчжурскую, восточноманьчжурскую, южноманьчжурскую, и западноманьчжурско-жэхэскую, плохо связанные друг с другом. Однако зимой 1946—1947 годов коммунистам удалось переломить ситуацию в ходе Линьцзянской кампании. Потеряв много обученных войск и не получая пополнений из центрального Китая, гоминьдановцы были вынуждены отказаться от операций стратегического характера и перейти к обороне.

Коммунисты воспользовались тем, что под их контролем находилась часть территории Маньчжурии, и организовали там прочный тыл. Была проведена зачистка территории от бандитствующих элементов, налажено военное производство в ряде городов, а проведённая земельная реформа склонила крестьянство на сторону коммунистов. Используя брошенные японцами после капитуляции артиллерийские орудия коммунисты смогли сформировать полноценные артиллерийские части, ставшие неприятным сюрпризом для гоминьдановцев во время Линьцзянской кампании.

В качестве первоочередной задачи на весну-лето 1947 года коммунисты поставили организацию прочной сухопутной связи между североманьчжурским и южноманьчжурским освобождёнными районами.

Силы сторон 
У гоминьдановцев было восемь армий, состоявших из 23 дивизий, а также ряд отдельных дивизий; общая численность этих войск составляла 360 тысяч человек. Помимо них на местах имелись охранные части общей численностью 120 тысяч человек; таким образом общая численность гоминьдановских войск в Северо-Восточном Китае весной 1947 года составляла около 480 тысяч человек.

Войска коммунистов в Северо-Восточном Китае состояли из пяти колонн, разбитых на 15 дивизий, и одиннадцати отдельных дивизий; их общая численность составляла 240 тысяч человек. Вместе с местными частями, чья численность достигала 220 тысяч человек, коммунисты имели в Маньчжурии порядка 460 тысяч бойцов.

Ход событий

Первый этап 
8 мая 1947 года североманьчжурские 1-я и 2-я колонны коммунистов, а также 1-я, 2-я и 8-я отдельные дивизии форсировали Сунгари в районе Фуюя и начали продвижение на юг. 2-я колонна наступала на расположенные к западу от Чанчуня Хуайдэ и Гунчжулин, 1-я колонна — на расположенный юго-западнее Чанчуня Фаньцзятунь. Чтобы не дать гоминьдановцам перебросить на север подкрепления от Сыпина, западноманьчжурская группировка войск коммунистов 10 мая начала наступление на Шуаншань.

Хуайдэ был окружён коммунистами 14 мая и 16 мая взят; 18 мая коммунистическими войсками был с ходу взят Гунчжулин. Гоминьдановские войска приготовились оборонять Чанчунь, но коммунисты, обойдя его с юга и перерезав железнодорожное сообщение с Шэньяном, подошли к Сыпину.

Тем временем на юге войска 3-й колонны 13 мая нанесли удар между Цинъюанем и Мэйхэкоу, и перерезали железную дорогу, связывающую Шэньян с Гирином. 20 мая войска 3-й и 4-й колонн, окружив Мэйхэкоу, начали штурм города, и 28 мая взяли его.

6-я колонна, также 13 мая форсировавшая Сунгари, наступала на юг восточнее Гирина, и установила сухопутную связь с южноманьчжурским освобождённым районом.

Второй этап 
14 июня коммунистические войска начали штурм окружённого Сыпина, за 8 дней яростных боёв овладели западной частью города и начали сражение за его восточную половину.

Чтобы спасти ситуацию, Гоминьдановское правительство перебросило в Маньчжурию 53-ю армию. 17 июня она взяла Бэньси, а Новая 6-я армия к 23 июня очистила от коммунистических войск район восточнее Кайюаня, обезопасив дорогу на Сыпин. 26 июня гоминьдановская 93-я армия начала наступление от Чанту, и 29 июня подошла к Сыпину с юга, а 53-я и Новая 6-я армия вышли к нему с северо-запада. Чтобы избежать окружения, 30 июня коммунистические войска отошли от Сыпина.

Итоги и последствия 
В ходе пятидесятидневного наступления коммунисты взяли 42 города малого и среднего размера, и уничтожили войска противника общей численностью порядка 82 тысяч человек. Им удалось выполнить поставленную задачу по организации уверенной сухопутной связи между северной и южной Маньчжурией. Гоминьдановцы сумели удержать важный центр коммуникаций Сыпин, через который проходили железные дороги, связывающие между собой стратегически важные города Маньчжурии.

Источники 
 中国革命战争纪实。解放战争。东北卷 (Полная история Революционной войны. Освободительная война. Том «Северо-восток»), — Пекин: «Народное издательство», 2004. ISBN 978-7-01-004261-9

Сражения по алфавиту
Сражения Гражданской войны в Китае